De Kwartelenmarkt is een plein in de binnenstad van de Nederlandse stad Venlo.

Locatie 
Het plein ligt ten zuiden van de Jodenstraat in de wijk Klein Italië, en is omgeven door enkele monumentale gebouwen en terrasjes. Op steenworp afstand ligt de Maasboulevard.

Geschiedenis 
Tot in de veertiende eeuw was het een open terrein, waar tot na de middeleeuwen (de naam zegt het al) regelmatig een markt werd gehouden voor de handel in kwartelen. In de zestiende eeuw werd aan dit plein het monumentale Romerhuis gebouwd. In de eerste helft van de negentiende eeuw stond aan dit plein de molen van Verzijl die werd gebruikt om graan, peper en andere kruiden te malen.

Zie ook 
 Romerhuis
 Maasboulevard

Plein in Venlo